Мариу Руй Силва Дуарте (; более известный как Мариу Руй; род. 27 мая 1991, Синиш, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Наполи» и национальной сборной Португалии.

Клубная карьера 
Был в системе португальской «Бенфики». За взрослую команду не сыграл ни одного матча.

В сезоне 2010/11 на правах аренды играл за португальскую «Фатиму». Сыграл 25 матчей и забил 1 гол во Второй лиге.

С 2011 по 2014 год принадлежал итальянской «Парме», но не сыграл за команду ни одного матча.

В сезоне 2011/12 был в аренде в «Губбио». Сыграл 31 матч и забил 2 гола в Серии B.

В сезоне 2012/13 был в аренде в «Специи». Сыграл 23 матча в Серии B.

В сезоне 2013/14 был в аренде в «Эмполи». Сыграл 26 матчей в Серии B. Команда заняла 2-е место в чемпионате и напрямую вышла в Серию A. Летом 2014 года игрок перешёл в «Эмполи» на постоянной основе. В сезоне 2014/15 сыграл 34 матча в Серии A. В сезоне 2015/2016 сыграл 36 матчей в чемпионате.

Летом 2016 года перешёл в «Рому» на правах аренды до 30 июня 2017 года с возможным правом выкупа. В сезоне 2016/2017 сыграл 5 матчей в чемпионате. Летом 2017 года «Рома» выкупила игрока за 6 млн евро.

Летом 2017 года перешёл в «Наполи» на правах аренды до 30 июня 2018 года с возможным правом выкупа.

Карьера в сборной 
Играл за сборную Португалии (до 19 лет) на Чемпионате Европы 2010. Сыграл 3 матча.

Играл на молодёжном чемпионате мира 2011. Сыграл 5 матчей и забил 1 гол. Сборная стала вице-чемпионом.

Дебютировал за основную Сборную Португалии 26 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Нидерландов.

Статистика

Клубная статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 12 / забито голов: 0; победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1.

Достижения

Командные 
 «Эмполи»
 2-е место в Серии B (прямой выход в Серию A) (1): 2013/2014.

 «Рома»
 Серебряный призёр чемпионата Италии (Серия А) (1): 2016/2017.

 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

 «Португалия»
 Победитель Лиги наций УЕФА: 2018/19

 «Португалия (до 20)»
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1): 2011.

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Фатима»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Специя»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Наполи»